A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a H csoport mérkőzéseit június 14. és június 23-a között játszották. Spanyolország nyerte meg, a második helyet Ukrajna szerezte meg. Tunézia és Szaúd-Arábia kiesett. A mérkőzéseken összesen 18 gól esett.

Tabella

Spanyolország vs Ukrajna

Tunézia vs Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábia vs Ukrajna

Spanyolország vs Tunézia

Szaúd-Arábia vs Spanyolország

Ukrajna vs Tunézia

Források 
 

Csoport H